Plats (Ardecha), comú al departament d'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Plats, plural de plat (instrument musical), instrument de percussió, que consistent en un disc de metall lleugerament còncau
 Plats, plural de plat, recipient ample i pla amb una concavitat moderada sobre el qual se serveix el menjar
 Plats, plural de plat (gastronomia), preparació culinària que es menja tal com està en un servei a taula